Хайнеке:
 Хайнеке, Андреас (род. 1955) — немецкий журналист, социальный предприниматель и менеджер, основатель и руководитель компании Dialogue Social Enterprise GmbH.
 Хайнеке, Биргит (род. 1957) — восточногерманская гандболистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года, чемпионка мира.
 Хайнеке, Лотар (1933—1985) — в 1972—1985 годах начальник по боевой подготовке и заместитель командующего фольксмарине, контр-адмирал.

См. также:
 Хайнек, Джозеф Аллен (1910—1986) — американский уфолог и астроном.